Далма Галфи — победительница турнира.

Посев 

  Маркета Вондроушова (Второй раунд, отказ)
  Далма Галфи (Титул)
  Анна Блинкова (Второй раунд)
  Тереза Мигаликова (Третий раунд)
  Кэти Суон (Первый раунд, отказ)
  Анна Калинская (Первый раунд)
  Шарлотта Робильяр-Мильет (Второй раунд, отказ)
  Усве Майтане Арконада (Третий раунд)

<li>  София Кенин (Финал)
<li>  Софья Жук (Четвертьфинал)
<li>  Фанни Штоллар (Полуфинал)
<li>  Луиза Стефани (Первый раунд)
<li>  Вера Лапко (Четвертьфинал)
<li>  Чжэн Ушуан (Второй раунд)
<li>  Праняла Ядлапалли (Первый раунд)
<li>  Катарина Хобгарски (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США